U-76 – niemiecki okręt podwodny typu UE I z okresu I wojny światowej
 U-76 – niemiecki okręt podwodny typu VIIB z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-76 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej
 UC-36 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej; docelowo miał służyć pod banderą Austro-Węgier jako SM U-76
 UC-76 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich